

Lieux

Eschbach (Bas-Rhin), une commune française

Eschbach, commune de l'arrondissement de Brisgau-Haute-Forêt-Noire en Bade-Wurtemberg
 Eschbach, commune de l'arrondissement de Rhin-Lahn en Rhénanie-Palatinat
 Eschbach, commune de l'arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud en Rhénanie-Palatinat
 Eschbach, quartier de la ville Usingen

Rivières 
 L’Eschbach est un affluent de la Wupper, en Rhénanie

Personnes 
 Andreas Eschbach, un écrivain allemand de science-fiction ;
 Jean Eschbach (1854-1905), dessinateur français ;
 Paul-André Jean Eschbach (1881-1961), peintre français ; 
Jean Eschbach (1895-1978) industriel et résistant français pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme